Lennart Johansson er navnet på flere personer:
 Lennart Johansson (1929-2019) – svensk idrætsleder
 Lennart Johansson (ingeniør) (1921-2008) – svensk ingeniør og administrerende direktør for SKF 1971-1985
 Lennart Johansson (ishockeyspiller) (1941-2010) – svensk ishockeyspiller
 Lennart Johansson (officer) (født 1942) – svensk officer